Mondiali 1954 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1954:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1954 – 5ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1954 – 14ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio 1954 – 5ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1954 – 4ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1954 – 51ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1954 – 27ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1954 – 5ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1954 – 13ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1954 – 21ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1954 – 10ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1954 – 15ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1954 – 6ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1954 – 2ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano maschile 1954 – 2ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1954 – 45ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1954 – 46ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1954 – 5ª edizione

Rugby a 13 
Coppa del Mondo di rugby a 13 1954 – 1ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1954 – 10ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1954 – 13ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1954 – 20ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1954 – 31ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1954 – 21ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1954 – 36ª edizione